Almanzora – centro abitato dell'Almeria
 Almanzora – fiume della Spagna
 Valle del Almanzora – comarca della provincia di Almería